Влаховице могу бити:

 Влаховице (Злин), насељено мјесто у округу Злин, Злински крај, Чешка Република
 Влаховице (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република